213-я подвижная авиационная ремонтная мастерская (213-я ПАвиаРМ) — воинская часть Военно-воздушных сил
Советской Армии Вооружённых Сил СССР с 15 июня 1949 года по 26 декабря 1991 года. Подвижная авиаремонтная мастерская выполняла ремонт самолётов на местах базирования. С 26 декабря 1991 года — по н/вр в составе Вооружённых сил Республики Беларусь.

История 
15 июня 1949 года мастерская начала своё формирование Дальневосточном округе Главного командования войск Дальнего Востока в посёлке Сокол Сахалинской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее РСФСР) на острове Сахалине.

Потом мастерская была переведена в Чукотский национальный округ Хабаровского края РСФСР.

В 1952 году мастерская переводится в посёлок Анадырь — административный центр Чукотского национального округа.

В конце августа 1952 года 95-й смешанный авиационный отряд (эскадрилья самолётов-истребителей на Ла-11 и эскадрилья транспортных самолётов на Ли-2) прибыл в Чукоткский национальный округ на аэродром «Марково» у с. Марково. Вскоре отряд переформирован в 95-ю истребительную авиационную дивизию (далее 95-я ИАД) с задачей сопровождать тяжёлые бомбардировщики Ту-4 — самолёты-носители ядерного оружия. 213-я мастерская приступает к обслуживанию самолётов этой дивизии.

8 октября 1952 года 95-я иад переведена в посёлок Анадырь.

23 апреля 1953 года Дальневосточный округ и Главное командование войск Дальнего Востока упразднены, но управление округа выполняло свои функции до октября 1953 года.

23 апреля 1953 года начал формирование Дальневосточный военный округ 3-го формирования, который получил войска и территорию Дальневосточного округа.

Новые взгляды советского руководства на применение стратегических ракет изменили отношение к истребительной авиации сопровождения бомбардировщиков-носителей ядерных боеприпасов — они стали не нужны.

11 ноября 1953 года по директиве Генерального штаба Вооружённых СССР № 0013 производится перемещение мастерской и 95-й истребительной авиационной дивизии в Белорусский военный округ в состав 26-й воздушной армии. Первое место дислокации — аэродром «Засимовичи» близ г. Пружаны Брестской области Белорусской Советской Социалистической Республики (далее БССР).

95-я ИАД получила свои первые реактивные самолёты МиГ-15 и МиГ-15УТИ, а 213-я мастерская стала их ремонтировать.

14 декабря 1955 года мастерская был перемещена на аэродром «Россь» Гродненской области.

17 июня 1961 года мастерская перемещена на аэродром в г. Щучин Гродненской области.

Мастерская производила регламентные работы самолётов МиГ-15, МиГ-19, Ил-28, Ан-14. После расформирования 95-й истребительной авиадивизии мастерская приступила к обслуживанию самолётов МиГ-23МЛ буксировочного звена.

В конце 1980-х 95-я иад прикрывала западные рубежи Родины и являлась одним из наиболее боеспособных авиасоединений. В это время дивизия завершала перевооружение на МиГ-29 — два полка их уже получили. К сожалению, перестройка привела к расформированию дивизии. В Белорусском военном округе остался 927-й ИАП (позже превратился в 927-ю истребительную авиабазу Республики Беларусь); 968-й ИАП убыл в Германию (и позже выводился из Германии в г. Липецк Российской Федерации), 979-й ИАП был расформирован, а его самолёты были разобраны на местном 213-й ПАвиаРМ.

В конце 1980-х — начале 1990-х мастерская занималась меньше ремонтами и больше разделкой самолётов расформированных частей.

19 сентября 1991 года БССР была переименована в Республику Беларусь. 26 декабря 1991 года Республика Беларусь вышла из состава СССР. В связи с этим был проведён раздел военного имущества между республиками, входившими в Советский Союз. 213-я мастерская вошла в состав Вооружённых сил Республики Беларусь 20 марта 1992 года.

В 1995 году после переучивания личный состав начал производить регламентные работы на самолётах Су-25. Несколько лет мастерская по-прежнему находилась в г. Щучине.

Мастерская была передислоцирована на аэродром «Лида», где находится 116-я гвардейская Краснознамённая Радомская штурмовая авиационная база Республики Беларусь (г. Лида Гродненской области). 213-я мастерская обслуживает находящиеся здесь фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты-разведчики Су-24МР и другие.

Полное название 
213-я подвижная авиационная ремонтная мастерская

Подчинение

Командование 
 Командиры:
 майор Васильвецкий В. М. (1972—1976)
 майор Карпов М. И. (1976)
 капитан Карогдин В (1977—1978)
 майор Горбач А. А. (1978—1980)
 майор Петров Ю. (1998)

Примечания

Ссылки 
 http://scucin-avia.narod.ru/units/979iap/979iap_dra/kandagar-shema.htm Сайт Щучин город авиаторов. В том числе «213-й ПАРМ, войсковая часть 67693»; «95-я истребительная авиационная дивизия».
 https://web.archive.org/web/20130606102937/http://mod.mil.by/armia/armia1999_3.html Министерство обороны Республика Беларусь. Официальный сайт. Журнал «Армия», № 3, 1999 г. Статья «213-я ПАРМ: Полвека в строю». 213-я подвижная авиаремонтная мастерская Военно-Воздушных Сил.
 Указ Президиума ВС СССР от 18.04.1947 «Об установлении областного центра Сахалинской области»
 Администрация Сахалинской области
 http://www.chukotka.org/ Чукотский автономный округ. Официальный сайт.
 www.esosedi.ru/onmap/ayerodrom_ross/6359557/index.html#lat=53303442&lng=24367934&z=12&mt=1&v=0 Аэродром Россь. Гродненская область. Рядом нас пункты Студзянец и Россь (или Россь).
 http://www.belarus.by/ru Официальный сайт Республики Беларусь.
 Официальная страница министерства обороны Республики Беларусь
 Постановление правительства от 20 марта 1992 года «О создании Вооружённых сил Республики Беларусь».
 Закон от 20 марта 1992 года «О Вооружённых силах Республики Беларусь».
 http://www.wikimapia.org/6359557/ru/Бывшая-116-я-бомбардировочно-разведывательная-авиабаза Бывшая 116-я бомбардировочно-разведывательная авиабаза.
 aircraft-museum.ucoz.ru/publ/aehrodromy_v_belarusi/70_let_116_j_shturmovoj_aviabaze/3-1-0-49 Сайт Музей авиационной техники-Боровая. 70 лет 116-й гвардейской Краснознамённой Радомской штурмовой авиационной базе.

Вооружённые силы СССР